Saint-Cyr puede referirse a:

Comunas de Francia
 Saint-Cyr, comuna francesa situada en Ardèche;
 Saint-Cyr, comuna francesa situada en Mancha;
 Saint-Cyr, comuna francesa situada en Saona y Loira;
 Saint-Cyr, comuna francesa situada en Vienne;
 Saint-Cyr, comuna francesa situada en Alto Vienne;

Personas
 el mariscal francés Laurent Gouvión Saint-Cyr (1764–1830).

Instituciones
 la Escuela Militar Especial de Saint-Cyr, situada en Saint-Cyr-l’École;

En el cine
la película francesa Saint-Cyr de Patricia Mazuy.